Por incubadora pode estar a procura de:

Incubadora neonatal
Incubadora de empresas
Incubadora Tecnológica de Curitiba

Desambiguação